Полисты, или бумажные осы () — род общественных ос, относящийся к подсемейству Polistinae. Крупнейший род в составе семейства , насчитывающий примерно 300 видов.

Описание 
Полисты строят гнездо в виде единственного открытого сота, численность ос в таких гнёздах невелика — от 10—15 до чуть больше 100 насекомых. Гнезда Polistes часто основываются единственной самкой (или реже группой самок).

Подобно водомеркам способны удерживаться на поверхностной пленке воды.

Распространение 
Всесветное. Часть подродов встречается в Новом Свете (Fuscopolistes, Aphanilopterus, Palisotius, Epicnemius, Onerarius — ныне они все объединены в один Aphanilopterus), а другая часть в Старом Свете (Gyrostoma, Stenopolistes, Nygmopolistes, Megapolistes, Polistella, Sulcopolistes, Polistes sensu stricto).

Значение 
Некоторые виды стали инвазивными на территориях, куда они были интродуцированы. Например, Азиатская (Polistes chinensis) и Австралийская бумажные осы (P. humilis) являются вредителями в Новой Зеландии. Начиная с 1979 года, Азиатская бумажная оса обосновалась на Северном и Южном островах Новой Зеландии и стала конкурентом аборигенных видов (например, для попугая Новозеландский кака) за такие ресурсы, как насекомые, нектар и падь (Clapperton, 1999; Kleinpaste, 2000). Европейская бумажная оса (Polistes dominula) стала инвазивной в США и Канаде.

Классификация 
Более 300 видов. Выделяют несколько подродов или групп видов:
 подрод Aphanilopterus (Polistes annularis)
 подрод Gyrostoma (Polistes jadwigae, Polistes rothneyi, Polistes wattii)
 подрод Polistella (Polistes brunetus, Polistes dawnae, Polistes delhiensis, Polistes japonicus, Polistes mandarinus, Polistes sagittarius, Polistes snelleni, Polistes strigosus, Polistes brunus, Polistes communalis, Polistes tenebris, Polistes diakonovi), всего около 90 видов
 подрод Polistes (Polistes dominula, Polistes gallicus, Polistes nimpha, Polistes riparius, Polistes biglumis, Polistes chinensis)
 ископаемые виды: Polistes vergnei, Polistes industrius, Polistes signatus, Polistes kirbyanus, Polybia anglica, Polistes oblita, Polistes attavinus

Виды Европы 
Социально-паразитические виды отмечены буквой П

 
 
  (П)
 
 
 
 
 
 
  (П)
  (П)

Примечания

Литература 
 Гречка Е. О., Кипятков В. Е. Сезонный цикл развития и кастовая детерминация у общественной осы Polistes gallicus L. (Hymenoptera, Vespidae). II. Динамика роста и продуктивность колонии // Зоологический журнал. — 1984. — 63, № 1. — С. 81-94.
 Русина Л. Ю. 2006. Осы-полисты в природных и антропогенных ландшафтах Нижнего Приднепровья. Херсон: Изд-во ХГУ. 200 с.
 Русина Л. Ю. 2009. Структурно-функциональная организация популяций ос-полистов (Hymenoptera, Vespi-dae) // Труды Русск. энтомол. об-ва. Т. 79. С.-Петербург. 217 с.
 Русина Л. Ю. Структура популяций и социальная организация ос-полистов (Hymenoptera: Vespidae) в Нижнем Приднепровье: Автореф. дис… канд. биол. наук: 03.00.09. — Киев, 2000. — 20 с.
 Русина Л. Ю., Фирман Л. А., Скороход О. В., Гилев А. В. Изменчивость окраски и основные направления развития рисунка ос рода Polistes (Hymenoptera: Vespidae) в Нижнем Приднепровье. Сообщение 1. Polistes dominulus (Christ)/Изв. Харьков. энтомол. общ-ва. 2004 (2005). Т. 12, вып. 12. С. 195—207.
 Русина Л., Русин И., Стар X., Фатерыга А., Фирман Л. Способы основания семьи самками различных морфотипов у бумажных ос-полистов (Hymenoptera, Vespidae, Polistes Latr.)/ Энтомологическое обозрение. 2007б. Т. 86, вып. 4. С. 750—772.

Ссылки 
 Определитель Полистов Северной Америки 
 http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=167150 
 http://www.biolib.cz/en/taxon/id622304/ 

 
Роды перепончатокрылых